SGR est un sigle qui signifie :
 Sentier de Grande Randonnée
 Soft gamma repeater, terme anglais traduit en « sursauteur gamma mou » et désignant un certain type d'étoiles à neutrons jeunes possédant un champ magnétique intense et sièges d'émissions régulières et parfois très intenses de bouffées de rayons gamma

Sgr est une abréviation qui signifie :
 Sagittarius, Sagittarii, le nom latin et son génitif de la constellation du Sagittaire

Abréviation